Nachrichtendienst bezeichnet:
 Geheimdienste bzw. verdeckt operierende Behörden; siehe Nachrichtendienst
 Nachrichten- und Presseagentur
 Nachrichtendienst (Windows), ein System-Programm zum Versenden kurzer Mitteilungen in Rechnernetzen
 den verbotenen Nachrichtendienst im schweizerischen Strafrecht (Art. 272-274 CH-StGB), siehe Verbotener Nachrichtendienst (Straftatbestände)
 die Vereinszeitschrift Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge

Siehe auch: